Волчий Яр — маловодная река в Чугуевском районе Харьковской области, левый приток реки Крайняя Балаклейка (бассейн Северского Донца). Длина — около 13,5 км.

Исток располагается в селе Ивановка, устье — южнее села Мосьпаново.

На реке находятся более 7 прудов, образованных земляными дамбами.

Источники 
 

Бассейн Северского Донца
Реки Харьковской области